«История с привидениями» — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Питер Страуб.

Сюжет 

Четверо стариков собираются друг у друга в гостях каждую зиму, чтобы попить коньяк и поделиться историями о призраках. Все они — участники преступления, совершённого много-много лет назад. Когда-то они убили молодую девушку Еву Галли, и теперь её дух посещает каждого из них.

В ролях 
 Фред Астер — Ricky Hawthorne
 Патриция Нил — Стелла Хотхорн
 Дуглас Фэрбенкс-младший — Эдвард Чарльз Уондерли (последняя роль на широком экране)
 Мелвин Дуглас — доктор Джон Джеффри
 Джон Хаусман — Sears James
 Элис Криге — Ева Галли / Альма Моубли

Ссылки 

Экранизации литературных произведений
Фильмы-триллеры США
Фильмы о привидениях
Фильмы о мести
Мистические фильмы США
Фильмы США 1981 года
Фильмы ужасов 1981 года
Фильмы ужасов США
Независимые фильмы США